Sing (álbum) - do guitarrista estadunidense Neil Zaza
 Sing (canção de Annie Lennox)
 Sing (canção de Ed Sheeran)
 Sing (canção de My Chemical Romance)
 Sing (filme) - filme de animação de 2016

Ver também 
 Sing Sing Sing

Desambiguação